Comitatul Douglas, conform originalului, Douglas County, este numele a douăsprezece comitate din Statele Unite ale Americii, toate fiind denumite după senatorul din statul american Illinois, Stephen A. Douglas, care a servit în Senatul SUA între anii 1847 și 1861, respectiv a fost candidatul prezidențial al Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din anul 1860 (care au fost câștigate de candidatul republican Abraham Lincoln).

 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Douglas, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Douglas (dezambiguizare)